Josef Hrubý může být:

 Josef Hrubý z Jelení (1866–1943) – český šlechtic a politik
 Josef Hrubý (architekt) (1906–1988) – český architekt a grafik
 Josef Hrubý (básník) (1932–2017) – český básník, překladatel a výtvarník
 Josef Hrubý (chemik) (1887–1942) – český chemik, pedagog a odbojář popravený nacisty
 Josef Hrubý (politik) (1899–1975) – československý politik
 Josef „Žluťák“ Hrubý (1943–2015) – český herec a spisovatel

Externí odkazy